Langdon River ist der Name folgender Flüsse in Australien:

 Langdon River (Gilbert River), ein Nebenfluss des Gilbert River in Queensland, Australien.
 Langdon River (Yolande River), ein Nebenfluss des Yolande River in Tasmanien, Australien.